Błażejowice ist der Name folgender Orte in Polen;

 Błażejowice, deutsch Blaschowitz, Ortschaft in der Gemeinde Wielowieś in der Woiwodschaft Schlesien
 Błażejowice, Ortschaft in der Gemeinde Lewin Brzeski in der Woiwodschaft Oppeln
 Blaseowitz, Ortschaft in der Gemeinde Czissek in der Woiwodschaft Oppeln
 Blaschewitz, Ortschaft in der Gemeinde Oberglogau in der Woiwodschaft Oppeln